Ji Cheng ist der Name folgender Personen:

* Ji Cheng (Landschaftsarchitekt) (1582–um 1642), chinesischer Landschaftsarchitekt 
 Ji Cheng (Radsportler) (* 1987), chinesischer Radrennfahrer
 Ji Cheng (Skispringerin) (* 1993), chinesische Skispringerin